Boliviaanse aardkruiper
 Chacoaardkruiper
 Chileense aardkruiper
 Gestreepte aardkruiper
 Patagonische bosaardkruiper
 Priemsnavelaardkruiper
 Rotsaardkruiper
 Schubkeelaardkruiper
 Witkeelaardkruiper